Tempio italico – rudere di un tempio del VI-III secolo a.C. nel centro abitato di Casalbore
 Tempio italico – rudere di un tempio del IV-II secolo a.C. presso Castel di Ieri
 Tempio italico – rudere di un tempio del III secolo a.C. presso San Giovanni in Galdo